Peelstraat (Amsterdam), straat in Amsterdam-Zuid
Peelstraat (Boekel), buurtschap in de Nederlandse gemeente Boekel
Peelstraat (Land van Cuijk), buurtschap in de Nederlandse gemeente Land van Cuijk